

Sigle 
 Signal to Noise Ratio  – rapporto segnale/rumore
 Supernova remnant  – resto di supernova
 Superficie non residenziale
 Sindacato Nazionale Area Radiologica

Codici 
 SNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Montoir di Saint-Nazaire (Francia)
 snr – codice ISO 639-3 della lingua sihan